Subligny (Cher)
 Subligny (Manche)
 Subligny (Yonne)